Гвардейский сельский округ

Калининградская область 

 Гвардейский сельский округ Багратионовского района (до 2019 года)

Тульская область 

 Гвардейский сельский округ Дубенского района